Lorinser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Lorinser (1821–1893), deutscher katholischer Theologe 
 Friedrich Wilhelm Lorinser (1817–1895), österreichischer Mediziner
 Gisela Lorinser (1856–1899), österreichische Schriftstellerin und Komponistin
 Gustav Lorinser (1811–1863), österreichischer Botaniker und Arzt
 Carl Ignaz Lorinser (1796–1853), böhmischer Mediziner

Sonstiges:

 Lorinser (Unternehmen), deutsches Tuning-Unternehmen